

Geografia
 Sion – monte della città di Gerusalemme; per sineddoche, nome poetico della stessa Gerusalemme, e in particolare della Città di David
 Sion – comune del dipartimento del Gers, Francia
 Sion – castello sito nella Repubblica Ceca, vicino a Kutná Hora
 Sion – capitale del Canton Vallese, Svizzera

Persone
 Jean-Liévin-Joseph Sion – missionario e vescovo cattolico francese

Sport 
FC Sion – squadra di calcio svizzera

Teologia
 Sion – concetto del mormonismo
 Sion – concetto del rastafarianesimo

Altro
 Darth Sion – Signore dei Sith vissuto nell'Era della Vecchia Repubblica (Universo espanso)
 Shin (Sion) –  personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Sion – campione giocabile nel videogioco League of Legends
 Sion – veicolo elettrico

Pagine correlate 

 Zion